Jasen bezeichnet

 Jasen (Gemeinde Gratkorn), Rotte im Forstviertel, Marktgemeinde Gratkorn, Graz Umgebung, Steiermark
 niedersorbische Bezeichnung für den ehemaligen Ort Jessen (Spremberg)
 Jasen (Ilirska Bistrica), Ort in der Gemeinde Ilirska Bistrica, Slowenien
 Iasen, altägyptischer Beamter